Manuel B. Gonnet (Est. French) es una localidad argentina del partido de Nueve de Julio, ubicado en el centro-norte de la provincia de Buenos Aires.

Población 
Cuenta con , lo que representa un descenso del 8% frente a los  del censo anterior.

Véase también 
Estación French

Enlaces externos 
French
Coord.geográficas e imágenes NASA, Google

Localidades rurales de Buenos Aires
Localidades del partido de Nueve de Julio
Lugares de Buenos Aires con nombres de personas